Giro Rosa 2018 er den 29. udgave af cykelløbet Giro Rosa, damernes udgave af Giro d'Italia. Løbet er en del af UCI Women's World Tour og bliver arrangeret fra 6. til 15. juli 2018.

Hold og ryttere

Danske ryttere
Cecilie Uttrup Ludwig kører for Cervélo-Bigla Pro Cycling
Emma Norsgaard Jørgensen kører for Cervélo-Bigla Pro Cycling
Louise Norman Hansen kører for Team Virtu Cycling Women

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

6. etape

7. etape

8. etape

9. etape

10. etape

Resultater

Eksterne henvisninger 

2018
Cykelløb i 2018